Lyndon es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Lyndon (condado de Juneau, Wisconsin).
  Lyndon (condado de Sheboygan, Wisconsin).